Lommerlust (straat) - straat in Zeist
 Lommerlust (Midwolda) - Rijksmonument in Midwolda
 Lommerlust (Zeist) - Rijksmonument in Zeist
 Huize Lommerlust  - Rijksmonument in Nijbroek, gemeente Voorst